John Peterson (songwriter) (1921-2006), Amerikaans songwriter
John Peterson (schrijver) (1924-2002), Amerikaans kinderboekenschrijver
John Peterson (worstelaar) (1948), Amerikaans worstelaar en Olympisch kampioen in freestyle worstelen
John Peterson (golfer) (1989), Amerikaans professioneel golfer

Zie ook 
 John Petersen (doorverwijspagina)